

Miejscowości 
 Aleksandria w Egipcie
 Aleksandria Asiana w Iranie
 Aleksandria Kaukaska w Afganistanie
 Aleksandria nad Indusem w Indiach
 Aleksandria Eschate w Tadżykistanie
 Aleksandria Oksiana (Aleksandria nad Oksusem) – prawdopodobnie Termez albo Ajchanom w Afganistanie
 Antiochia Margiańska (dawniej: Aleksandria Margiańska) w Turkmenistanie
 Aleksandria w Arachozji – obecnie Kandahar w Afganistanie
 Aleksandria nad Issos – w starożytnej Cylicji (płd. Turcja)
 Aleksandria w Troadzie – starożytne miasto w Troadzie na wybrzeżu Azji Mniejszej, założone przez Antygona I Jednookiego

Miejscowości w Polsce 
 Aleksandria – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków 
 Aleksandria – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto 
 Aleksandria – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska 
 Aleksandria – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Konopiska 
 Aleksandria – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny
 Aleksandria Krzywowolska
 Aleksandria Niedziałowska
 Aleksandria – jurydyka Warszawy

Miejscowości na Białorusi 
Aleksandria, dawniej Aleksandrya (biał. Александрыя, Aleksandryja, ros. Александрия, Aleksandrija)
 Aleksandria – wieś w rejonie ostrowieckim obwodu grodzieńskiego, w sielsowiecie spondowskim (Спондаўскі сельсавет, Спондовский сельсовет)
 Aleksandria – wieś w rejonie zelwieńskim obwodu grodzieńskiego, w sielsowiecie dereczyńskim (Дзярэчынскі сельсавет, Деречинский сельсовет)
 Aleksandria – wieś w rejonie szkłowskim obwodu mohylewskiego, centrum sielsowietu aleksandryjskiego
 Aleksandria – wieś w rejonie dubrowieńskim obwodu witebskiego, w sielsowiecie walewskim (waliakowskim, Волевковский сельсовет, Валяўкоўскі сельсавет)
 Aleksandria – wieś w rejonie sienneńskim obwodu witebskiego, w sielsowiecie boguszewskim (Багушэўскі сельсавет, Богушевский сельсовет)
Aleksandria – dawny majątek  w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie

Miejscowości na Ukrainie 
 Aleksandria – miasto w obwodzie kirowohradzkim
 Aleksandria – wieś w obwodzie rówieńskim
 Aleksandria – wieś w rejonie kamieńskim obwodu wołyńskiego
 Aleksandria – wieś w rejonie kiwereckim obwodu wołyńskiego
 Aleksandria – park dendrologiczny koło Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim
 Aleksandria – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1925–1939 w województwie wołyńskim, obecnie na Ukrainie

W Stanach Zjednoczonych 
Miejscowości:
 Alexandria – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Calhoun
 Alexandria – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Alexandria – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 Alexandria – miasto w stanie Luizjana, w parafii Rapides
 Alexandria – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Alexandria – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clark
 Alexandria – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Alexandria – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Alexandria – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Thayer
 Alexandria – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Alexandria – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Alexandria – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
 Alexandria – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie DeKalb
 Alexandria – miasto w stanie Wirginia

Gminy:
 Alexandria (ang. Alexandria Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 Alexandria (ang. Alexandria Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Alexandria (ang. Alexandria Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Alexandria (ang. Alexandria Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Alexandria (ang. Alexandria Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Alexandria (ang. Alexandria Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide

Pozostałe miejscowości i gminy
 Aleksandria – gromada w powiecie częstochowskim
 Aleksandria – gromada w powiecie skierniewickim
 Aleksandria – miasto w Grecji, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalnej Imatia
 Aleksandria – gmina w Grecji, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalnej Imatia
 Alexandria – miasto na Jamajce
 Alexandria – miejscowość w Kanadzie
 Alexandria – miasto w Rumunii (okręg Teleorman)
 Alexandria – miasto w Szkocji w (hrabstwie West Dunbartonshire)
 Alessandria – miasto we Włoszech (Piemont

Zobacz też 
 Aleksandrija – bułgarska wieś

Inne
 Aleksandria – zespół pałacowo-ogrodowy w Siedlcach
 Aleksandria – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Aleksandria, na Białorusi